Fulgêncio de Sousa Santos (Januária,  — Passa Quatro, ) foi um policial militar brasileiro. 
  
Do tenente-coronel Fulgêncio de Sousa Santos sabe-se apenas que foi, durante algum tempo, delegado de Polícia de Palmira, posto que ocupava na Revolução de 1930.

Durante a Revolução Constitucionalista de 1932, era o primeiro comandante do 7º Batalhão de Caçadores de MG, atual 7º Batalhão de Polícia Militar, que atuou na região do Túnel da Mantiqueira localizado entre as cidades de Cruzeiro e Passa Quatro (divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais).
 
Faleceu em combate, vitimado por mortal ferimento de bala de fuzil, quando no conflito armado entre as tropas federalistas mineiras e os revolucionários paulistas.

Em 26 de setembro de 1985 foi criada a Medalha do Mérito Coronel Fulgêncio de Sousa Santos, pelo decreto nº 24.973, destinada a agraciar, em diferentes graus, integrantes da polícia militar que participaram do movimento revolucionário de 1932 no Túnel da Mantiqueira, instituições e personalidades civis que tenham prestado relevantes serviços à União dos Militares de Minas Gerais (UMMG).

Naturais de Januária
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
Policiais de Minas Gerais
Militares de Minas Gerais